Les élections régionales de 1954 dans le Land de Salzbourg () se sont tenues en Autriche dans le land de Salzbourg, le . 

1954
Salzbourg
Octobre 1954